Иван Раевский:
 Раевский, Иван Васильевич (1906—1943) — Герой Советского Союза.
 Раевский, Иван Леонидович (1911—1943) — советский тренер по лёгкой атлетике.